The Haunting of Hill House (boek) - Boek van Shirley Jackson
 The Haunting of Hill House (televisieserie) - Televisieserie gebaseerd op het bovengenoemde boek.